Salamon király néven ismertek a következők:

 Salamon, Izrael harmadik királya
 Salamon magyar király